Diane Lebouthillier (1959-) est une travailleuse sociale, propriétaire d'entreprise et femme politique canadienne.
Wilfred LeBouthillier (1978-) est un chanteur canadien du Nouveau-Brunswick.

Le Boutillier 
John Le Boutillier (1797 – 1872), homme d'affaires et politicien québécois

Voir aussi
Bouthillier